Un esmalte puede referirse a:
Un esmalte y esmaltado en arte, alfarería y cerámica y otras artesanías (del vidrio, del metal, etc.);
Un esmalte de uñas o pintauñas, un cosmético;
El esmalte dental o tejido adamantino es una cubierta de gran dureza que recubre los dientes;
Un esmalte como referencia cromática en heráldica; Esmaltes heráldicos;
Esmalte (metalotecnia) es una superficie vítrea que forma un recubrimiento;
esmalte alveolado o cloisonné, antigua técnica oriental para decoración de objetos metálicos;
Se ha usado esmalte (esmaltín o esmaltina) para referirse al pigmento Esmalte azul.

Relacionados 
Esmaltador, decorador con técnicas de esmalte;
Esmaltado de la plata, técnica;